Мелинте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мелинте, Дойна (род. 1956) — румынская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.
 Мелинте, Кристиан (род. 1988) — румынский футболист, выступающий на позиции защитника.
 Мелинте, Михаэла (rod. 1975) — румынская легкоатлетка, специализирующийся в метании молота.